Тораджа-садан () — один из австронезийских языков, распространён на юге Сулавеси.
По данным Ethnologue, количество носителей данного языка составляло 750 тыс. чел. в 2000 году.

На данном языке говорят в провинции Южный Сулавеси — округах Тана-Тораджа и , а также в провинции Юго-Восточный Сулавеси — в районах Колака и  . Некоторое количество носителей языка тораджа-садан проживает в городе Макасар.

Диалекты 
Выделяют следующие диалекты: макале (таллулембанна), рантепао (кесу), тораджа-барат (маппа-пана, западный тораджа). Самым престижным из них считается рантепао.

См. также 
 Языки Индонезии

Примечания 

Языки Индонезии
Австронезийские языки